Торјанци су насељено место у Барањи, општина Петловац, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Торјанци су имали 267 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Торјанци је имало 476 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе

Литература 
 

Општина Петловац
Барања
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Осјечко-барањској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској